Бернар (Бернард) ():

Имя правителей франкского происхождения 
 Бернар (ум. ок. 950) — граф Перигора (примерно с 920 года) и Ангулема с 945 года из рода Тайлефер.
 Бернар (725—787) — каролингский граф Сен-Кантен, бастард Карла Мартелла.
 Бернар Готский (ум. 879) — маркиз Готии, граф Барселоны, граф Пуатье и Отёна.
 
 
 
 
 Бернар V (ум. 1241) — граф Комменжа с 1225 года.
 Бернар VI (после 1224 — ок. 1295) — граф Комменжа, сеньор Мюре и Саматана в 1241—1294/1295 годах.
 Бернар VII (1245/1246 — 1312) — граф Комменжа с 1295 года.
 Бернар Плантвелю (ум. 886) — граф Оверни, маркиз Аквитании.
 Бернар (король Италии) (ум. 818) — король Италии.
 Бернар Атон III (ок. 1010 — ок. 1060) — виконт Альби и Нима.

Церковные деятели 
 Бернар I (ум. 825/826) — архиепископ Амбрёна, святой.
 Бернар Клервоский (1091—1153) — святой.

Фамилия 
 Бернар, Ален (род. 1983) — французский пловец-спринтер, олимпийский чемпион.
 Бернар, Анжелика (род. 1972) — канадский политик.
 Бернар, Жан-Франсуа (род. 1962) — французский велогонщик.
 Бернар, Жульен (род. 1992) — французский велогонщик.
 Бернар, Ив (род. 1937) — бельгийский хоккеист на траве.
 Бернар, Клод (1813—1878) — французский медик, основоположник эндокринологии.
 Бернар, Кристоф (род. 1952) — французский шахматист.
 Бернар, Мишель (1931—2019) — французский легкоатлет.
 Бернар, Оливье (род. 1979) — французский футболист.
 Бернар, Поль (1898—1958) — французский театральный и киноактёр.
 Бернар, Пьер (1942—2015) — французский художник-график.
 Бернар, Раймон (1891—1977) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Бернар, Сара (1844—1923) — французская актриса еврейского происхождения.
 
 Бернар, Тристан (1866—1947) — французский писатель, драматург и журналист, адвокат.
 Бернар, Фалес (1821—1873) — французский поэт, писатель и учёный.
 Бернар, Франсуа (1812—1875) — американский художник французского происхождения.
 Бернар, Шарль де (1804—1850) — французский писатель, поэт и романист.
 Бернар, Эмиль (1868—1941) — французский художник-неоимпрессионист.
 Бернар, Эрик (род. 1964) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.

Составные фамилии 
 Анненкова-Бернар, Нина Павловна (1864—1933) — русская актриса и писательница.

См. также 
 Бернард
 Сен-Бернар
 Бернадот
 Бернардо
 Бернардески

Примечания